Azendohsaurus est un genre éteint d'archosauromorphes herbivores, du clade des allokotosauriens, inclus dans une famille (biologie) à laquelle il a donné son nom, les Azendohsauridae. Il a vécu dans ce qui est aujourd'hui le Maroc, où il a été découvert dans des sédiments du Trias supérieur (Carnien), datant d'il y a environ  (millions d'années).

Étymologie 
Le nom du genre combine le nom d'un village du Maroc, « Azendoh », où il fut découvert pour la première fois, associé au grec ancien « saûros » qui signifie « lézard » pour donner « lézard d'Azendoh ».

Description 
Le crâne dA. madagaskarensis mesure une dizaine de centimètres de long ; la longueur totale de l'animal est difficile à apprécier, de l'ordre de . Il possédait de longues pattes arrière.

Liste des espèces

Azendohsaurus laaroussi 
L'espèce type, décrite en 1972 par Jean-Michel Dutuit n'est connue que par un petit fragment de mâchoire avec deux dents. Ce reste fossile très limité a conduit à différentes interprétations erronées qui concluaient quAzendohsaurus était un dinosaure, soit ornithischien, soit « prosauropode » (un sauropodomorphe basal).

Azendohsaurus madagaskarensis 
La description par J. J. Flynn et ses collègues, à partir de 2010, de cette nouvelle espèce, basée sur des restes fossiles bien plus complets, découverts au sud-ouest de Madagascar :
 confirme quAzendohsaurus n'était pas un dinosaure ;
 qu'il s’agit d'un archosauromorphe basal qui avait développé, indépendamment, des caractéristiques crâniennes et dentaires similaires à celles des dinosaures herbivores ;
 démontre que ce genre avait une large extension géographique, au moins à l'échelle de l'Afrique ;
 montre une proximité phylogénétique avec le genre Trilophosaurus, avec qui M. D. Ezcurra le place en groupe frère en 2016 (voir cladogramme ci-dessous).

Inventaire des fossiles retrouvés 
 MNHN MTD XVI 1: fragments de mandibule. Huit autres spécimens lui sont référés (maxillaires et dentaires).

Classification 
La découverte en Inde en 2017 du genre Shringasaurus a confirmé la monophylie et donc la validité de la famille des Azendohsauridae.

Cladogramme 
Le cladogramme suivant des archosauriformes a été établi par M. D. Ezcurra en 2016. Il montre la position du genre Azendohsaurus parmi les archosauromorphes :

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Archosauromorpha

Notes et références

Références 

Allokotosauria
Genre de diapsides préhistoriques (nom scientifique)
Reptile préhistorique d'Afrique
Diapside du Trias supérieur
Paléontologie au Maroc
Paléontologie à Madagascar
Taxon fossile décrit en 1972